Irmaos är ett släkte av kräftdjur. Irmaos ingår i familjen Irmaosidae. 

Irmaos är enda släktet i familjen Irmaosidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Irmaos